Termenul „ Hilaire” se poate referi la:

Hilaire de Chardonnet (1839–1924), chimist și industriaș francez
Hilaire Marin Rouelle (1718–1779), chimist francez

Vezi și
Saint-Hilaire (dezambiguizare), Hilarius, Hilarion, Hillary